Breuil (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk

Breuil (Aisne), voormalige gemeente
Breuil (Marne)
Breuil (Somme)
ook:
Breuil-Barret, Vendée
Breuil-Bois-Robert, Yvelines
Breuil-la-Réorte, Charente-Maritime
Breuil-le-Sec, Oise
Breuil-le-Vert, Oise
Breuil-Magné, Charente-Maritime

Trosly-Breuil, Oise

gemeenten met de naam Le Breuil (doorverwijspagina)

Personen
 Henri Breuil, Frans archeoloog